Lastro steht für:

 Lastro (Paraíba), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraíba

Lastro ist der Familienname folgender Personen:

 Franko Lastro (* 2003), österreichischer Handballspieler